La gara di nuoto dei 50 metri farfalla maschili dei campionati mondiali di nuoto 2007 è stata disputata il 25 e 26 marzo presso la Rod Laver Arena di Melbourne.

Vi hanno preso parte 159 atleti.

La competizione è stata vinta dal nuotatore sudafricano Roland Schoeman, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente all'altro statunitense Ian Crocker e al danese Jakob Andkjær.

Podio

Programma

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo e il record dei campionati erano i seguenti.

Nel corso della competizione non sono stati migliorati.

Risultati

Batterie 
I migliori 16 tempi accedono alle semifinali

Spareggio

Semifinali
I migliori 8 tempi accedono alla finale

Finale

Collegamenti esterni
   
   
   
   
   

Farfalla 50 M